Групповая гонка среди мужчин на чемпионате мира по велоспорту на шоссе прошла 23 сентября 2012 года. Дистанция гонки составила 267 километров. Защищал звание чемпиона мира британец Марк Кэвендиш, выступавший под первым номером. Впервые в карьере чемпионом мира стал бельгиец Филипп Жильбер, предпринявший сольную атаку на последнем холме Cauberg.

Участники
На старт гонки вышли 207 гонщиков, 122 из них смогли завершить гонку.

Согласно квотам Международного союза велосипедистов национальные сборные представлены следующим количеством гонщиков:

Маршрут
Первые 100 километров дистанции связали Маастрихт и Валькенберг. На этих километрах сосредоточены 7 из 27 холмов.

С сотого километра участники 10 раз преодолели круги диной 16,5 км вокруг Валькенберга. На каждом из кругов преодолевались два холма:
Cauberg — протяжённость 1200 метров, средний градиент 5,8 %, максимальный 12%;
Bemelberg – протяжённость  900 метров средний градиент 5%.

Результаты

Примечания

Чемпионат мира по шоссейным велогонкам 2012